Schostka bezeichnet:

 eine Stadt in der Ukraine siehe Schostka
 einen Nebenfluss der Desna in der Ukraine, siehe Schostka (Desna)
 einen Nebenfluss der Tma in Russland, siehe Schostka (Tma)